Берна́р Фрессо́н (, 27 мая 1931, Реймс — 20 октября 2002, Париж) — французский актёр, снявшийся в более чем 160 фильмах. Значимые роли: Жавер в мини-сериале 1972 года «Отверженные», инспектор Бартелеми во «Французском связном 2» режиссёра Джона Франкенхаймера (1974), Скоп в «Жильце» Романа Полански (1976). За роль Франсиса в фильме «Официант», номинирован на премию «Сезар» за лучшую мужскую роль второго плана 1984 г.

Фильмография 
(Неполная фильмография)

 2002 — Соперник / L’Adversaire
 2001 — Братство волка / Le Pacte des loups — советник Мерсье
 2000 — Шесть / Six-Pack
 2000 — Без семьи / Sans famille
 1999 — Жюльетт / Juliette — Пьер-Андре Фруассар
 1998 — Вандомская площадь / Place Vendôme
 1996 — Мужчина моей жизни / Mon homme
 1990 — Круиз страха (Террор на борту) / Voyage of Terror: The Achille Lauro Affair — Пьер
 1983 — Официант / Garçon !
 1982 — Шпион, встань / Espion, lève-toi
 1977 —  / Le Dernier baiser
 1977 — Каждому свой ад / À chacun son enfer
 1976 — Беги за мной, чтоб я тебя поймала / Cours après moi que je t'attrape
 1975 — Галеты из Понт-Авена / Les Galettes de Pont-Aven
 1975 — Французский связной 2 / French Connection II
 1972 — Огни Сретенья / Feux de la chandeleur
 1971 — Макс и жестянщики / Max et les Ferrailleurs
 1964 — Сто кирпичей и черепица / Cent briques et des tuiles
 1962 — Интимные моменты мадам Клод / Madam Claude 2
1961 --- Девушка в витрине

Актёры Франции